Frente Democrático puede hacer referencia a las siguientes entidades:
 Frente Democrático (Fredemo), coalición política peruana fundado en 1988.
 Frente Democrático, periódico político argentino fundado en 1942.
 Frente Democrático Nacional (Perú), coalición política peruana que ganó la presidencia en 1945.
 Frente Democrático de Chile, coalición política chilena que funcionó entre 1962 y 1964.
 Frente Democrático (Bosnia y Herzegovina), partido político bosnio fundado en 2013.